Андрей Голуб:
 Голуб, Андрей Демидович (1906—1985) — советский государственный, хозяйственный и партийный деятель. 
 Голуб, Андрей Матвеевич (1918—1977) — украинский химик.